Dusun Malang (taal), een taal gesproken in Indonesië
 Dusun Malang (dialect), een dialect van die taal